

Geografia
Baia di Coos, baia lungo la costa dell'Oregon.
 Coos Bay, città della contea di Coos, Oregon.

Altri usi
 USS Coos Bay (AVP-25), nave della United States Navy.
 USCGC Coos Bay (WAVP-376), nave della United States Coast Guard.